Wilhelm Lueg ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Lueg (Montanindustrieller) (1792–1864), deutscher Hüttendirektor
 Wilhelm Lueg (Jurist) (1880–1956), deutscher Kolonial- und Ministerialbeamter